Ömerli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Ömerli (Boğazlıyan), Ortschaft im Landkreis Boğazlıyan der türkischen Provinz Yozgat
 Ömerli (Ereğli), Ortschaft im Landkreis Ereğli der türkischen Provinz Zonguldak
 Ömerli (Halfeti), Dorf im Landkreis Halfeti der türkischen Provinz Şanlıurfa
 Ömerli (Karaisalı), Dorf im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana
 Ömerli (Mardin), Stadt und zugleich der Name eines Landkreises in der türkischen Provinz Mardin in Südostanatolien
 Ömerli (Pozantı), Ortschaft im Landkreis Pozantı der türkischen Provinz Adana
 Ömerli (Taşköprü), Ortschaft im Landkreis Taşköprü der türkischen Provinz Kastamonu
 Ömerli (Yağlıdere), Ortschaft im Landkreis Yağlıdere der türkischen Provinz Giresun